Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs est un nouveau programme européen de mobilité offrant à de jeunes entrepreneurs la possibilité d’acquérir un nouveau savoir-faire et de compétences managériales essentielles pour la bonne gestion d’une entreprise en travaillant aux côtés d’un patron de PME expérimenté dans un autre pays européen.

Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs est financé par la Commission européenne et est mis en œuvre dans tous les États membres de l’UE par plus de 180organisations intermédiaires (OI) expérimentées dans l’aide aux entreprises 
En 2017, plus de 4500 échanges Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs auront été effectués.

Objectifs du programme 

Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs stimule l’esprit d’entreprise et la compétitivité, l’internationalisation et la croissance des jeunes entreprises et petite ou moyenne entreprise (PME) établies dans l’Union européenne. 
Ce programme contribue au transfert de savoir-faire et au développement de compétences managériales essentielles pour la bonne gestion d’une entreprise. 

Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs a plusieurs objectifs :

• Il offre aux entrepreneurs en herbe la possibilité d’apprendre auprès d’un dirigeant expérimenté d’une PME établie dans un autre pays de l’Union européenne,
• Il permet l’échange d’expérience entre nouveaux entrepreneurs et chefs d’entreprise chevronnés,
• Il facilite l’accès à de nouveaux marchés et la recherche de partenaires commerciaux potentiels,
• Il encourage et active la constitution de réseaux de relation d’affaires à travers l’Europe,
• Il permet à des entrepreneurs expérimentés d’établir de nouvelles relations commerciales et de découvrir et saisir les opportunités offertes dans d’autres pays de l’Union européenne.

Le programme offre à de nouveaux entrepreneurs la possibilité de travailler jusqu’à six mois aux côtés d’un chef d’entreprise expérimenté établi dans un autre pays de l’Union européenne.

Historique

Les origines du projet 

Le Parlement européen a introduit en 2007 une nouvelle ligne budgétaire intitulée « Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs ». À partir de ce moment, la Commission européenne commença à concevoir le programme Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs dans le but de soutenir des périodes de mobilité à l’étranger de jeunes entrepreneurs afin de les aider à acquérir les compétences nécessaires permettant d’optimiser leurs chances de succès dans une perspective d’ouverture européenne. 

Le projet pilote «Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs» est une réponse novatrice au double défi que constituent la stimulation de l’esprit d’entreprise et l’encouragement au commerce transfrontalier en Europe.

Lien entre le programme Erasmus pour étudiants et Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs

Dans une certaine mesure, Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs est semblable au célèbre programme Erasmus pour étudiants puisqu’il s’agit aussi d’une action de mobilité s’adressant à un groupe en particulier. Cependant, les deux programmes sont aussi bien différents : alors que le programme Erasmus pour étudiants met en valeur la relation entre les étudiants et les universités, le nouveau projet Erasmus pour Jeunes Entrepreneurs se concentre sur la relation entre entrepreneurs.

Notes et références

Liens externes 
 Erasmus for Young Entrepreneurs - Official site  
 European Commission Website - DG Enterprise 
 European Commission Enterprise and Industry - European portal for SMEs 
 Témoignage sur carrefourdesetudiants
 Témoignage 

Économie en Europe